Маркичев — фамилия; имеет женскую форму Маркичева.
 Маркичев, Иван Васильевич (1883—1955) — русский советский художник, Заслуженный деятель искусств РСФСР, народный художник РСФСР.
 Маркичев, Николай Васильевич (1918—1972) — советский научный деятель, Герой Социалистического Труда.